Ramón Rodríguez puede referirse a:

Política 
 Ramón Rodríguez (n/d), político salvadoreño - Presidente de El Salvador (durante 1850);
 Ramón Rodríguez Familiar (1898-1986), militar mexicano, gobernador del Estado de Querétaro;
 Ramón Rodríguez (1792-1866), militar argentino del siglo XIX;
 Ramón Rodríguez Chacín (19??–), militar venezolano del siglo XX.

Cultura 
 Ramón Rodríguez (1943–), pintor español;
 Ramón Rodríguez (1979-), actor puertorriqueño.

Deportes 
 Ramón Rodríguez Herrera (1939-), exfutbolista paraguayo;
 Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi" (1968–), futbolista español;
 Ramón Rodríguez del Solar (1977-), futbolista peruano;
 Ramón Rodríguez Vázquez (1998-), futbolista español.